Christian 1. af Oldenburg, kaldet Christian den Stridbare (), (født ca. 1123 – ca. 1167) var greve af Oldenburg i Nordtyskland fra 1148 til 1167.

Biografi 
Christian var søn af Grev Egilmar 2. af Oldenburg. Efter faderens død blev arven efter ham delt mellem Christian og hans bror Henrik 1. Henrik grundlagde linjen Wildeshausen af det oldenburgske grevehus, mens Christian regerede i Oldenburg.

Christian var egentlig vasal under Henrik Løve, Hertug af Sachsen. Efter at have deltaget i Kejser Frederik Barbarossas første felttog mod Italien i 1154 og 1155 deltog han også i felttoget mod Mecklenburg i 1164 og i Slaget ved Östringsfelde i 1153, en del af Henrik Løves felttog mod friserne, som han dog tabte. Senest fra 1166 begyndte Christian dog at træde i modsætningsforhold til sin lensherre. Han forsøgte at modarbejde Henrik Løves indflydelse ved at få borgerne i Bremen på sin side, hvad der dog ikke kunne forhindre angreb fra Welferne, således at Christian måtte trække sig tilbage til Oldenburg, hvor han døde i 1167 under Henrik Løves belejring af byen. Da hans børn på dette tidspunkt endnu var mindreårige, blev det Henrik Løve, der som lensherre bestemte over Oldenburg, indtil sit fald fra magten i 1180.

Ægteskab, børn og efterkommere 
Christian var gift med Kunigunde, der formodentlig tilhørte Huset Versfleth. De fik følgende børn:
 Moritz 1. (ca. 1145 – efter 1209)
∞ Salome von Hochstaden-Wickrath
 Christian, kaldet Korsfareren (før 1167 – 1192)

Christian af Oldenburg var den første i en lang og fortsættende række af medlemmer i familien og blandt dens efterkommere, der kom til at bære personnavnet Christian.

Christian er direkte forfader i mandslinjen til Dronning Margrethe 2. af Danmark, Kong Harald 5. af Norge, Kong Konstantin 2. af Grækenland og Charles 3. af Storbritannien.

Der ses også en række eksempler på betydende senere ægteskaber i europæisk historie, hvor begge ægtefæller var direkte agnatiske efterkommere af Christian 1. af Oldenburg. Eksemplerne inkluderer: Didrik den Lykkelige & Adelheid af Oldenburg-Delmenhorst, Anton Günther af Oldenborg & Sophie Katharina af Slesvig-Holsten-Sønderborg, Gustav 3. af Sverige & Sophie Magdalene af Danmark, Christian 8. af Danmark & Dronning Caroline Amalie, Aleksandr 3. af Rusland & Dagmar af Danmark, Georg 1. af Grækenland & Olga Konstantinovna af Rusland samt Konstantin 2. af Grækenland & Anne-Marie af Danmark.

Anetavle 

</center>

Literatur 
 Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg (PDF; 6,8 MB), Isensee-Verlag, s. 126/127, .

Referencer

Se også 
 Oldenborg
 Hertugdømmet Oldenborg
 Storhertugdømmet Oldenborg

Eksterne henvisninger 
 Die Oldenburger Grafen  

Huset Oldenburg
Grever af Oldenburg
Tyskere fra middelalderen